Гельман — єврейське або похідне від німецького прізвище.

Відомі носії:
 Гельман Марат Олександрович (* 1960) — російський галерист, публіцист, арт-менеджер.
 Гельман Макс Ісайович (1892—1979)  — український скульптор і педагог.
 Гельман Олександр Ісаакович (* 1933) — російський драматург, сценарист, публіцист, громадський і політичний діяч.
 Гельман Пінхас (1880—1921) — рабин міста Катеринослава
 Пауль Гелльман (нім. Paul Hellmann; 13 березня 1889, Гранцов — 19 лютого 1964, Гамбург) — німецький морський офіцер, обер-лейтенант-цур-зее резерву крігсмаріне.
Єврейські прізвища
 Хуан Гельман (1930—2014) — аргентинський поет